Свещен отряд или още и Свещена дружина може да се отнася за две войскови подразделения от 4 век пр.н.е.:

 Свещен отряд на Тива, състоящ се от хомосексуални двойки;
 Свещен отряд на Картаген, разбит от армията на Тимолеон в битката при Кримисос;